Павел Панченко: Панченко, Павел Михайлович (1907—1994) — советский поэт, переводчик 
 Панченко, Павел Николаевич (род. 1944) — советский и российский учёный-юрист.